Аэропорт Маун  — международный аэропорт, расположенный в городе Маун в северной части Ботсваны.

Общие сведения 
Порт является важной частью местной инфраструктуры и является главным туристическим въездом в дельту Окаванго и в . Другие популярные туристические места, такие как Чобе и Макгадикгади, находятся в нескольких минутах езды.

Аэропорт Маун находится примерно в  от центра города, и до него можно легко добраться на автобусе или такси. Ряд туристических авиакомпаний предлагают чартерные обзорные экскурсии над дельтой Окаванго и её окрестностями.

Есть несколько регулярных ежедневных рейсов в некоторые районы Ботсваны, ЮАР и Намибии.

Аэропорт был недавно реконструирован, строится новая взлётно-посадочная полоса. Существующий терминал мал и устарел, существуют планы на постройку нового терминала.

Ранняя история 1925—1939 
Самолётов здесь ждали с нетерпением, так как они привозили новости из остального мира, письма, медикаменты, продукты, но прежде всего, новых людей для общин.

Первые самолёты здесь приземлились незадолго до начала Второй мировой войны — в начале 1930-х годов, всего лишь 30 лет спустя, или около того, с момента исторического первого полёта братьев Райт в Китти-Хок (Северная Каролина).

В те времена взлётно-посадочная полоса была тем, чем является в настоящее время главная улица Мауна, полоса позже была перенесена из центра города в её текущее местонахождение.

Самые ранние известные полеты над дельтой Окаванго состоялись в июле 1925 года и были частью исследования рек дельты Окаванго с использованием самолетов, базирующихся в Ливингстоуне. Были использованы два самолета и оба были производства британской компании  типа D.H.9 с порядковыми номерами 142 и 144 Союза Сил Обороны Южной Африки, пилотируемыми капитаном С. В. Мередит и лейтенантом Л. Таскера.

Авиакомпании и пункты назначения

Аварии 
В марте 2000 года самолёт Cessna 414 разбился на своем пути из Габороне в Маун. Пилот и пассажир прошли пешком более 200 километров, прежде чем получили помощь.

См. также 
 Список аэропортов в Ботсване

Примечания

Ссылки 
 
 Air Botswana (2009) 
 C. Michael Hogan (2008) Makgadikgadi, The Megalithic Portal, ed. A. Burnham 
 Maun Airport (MUB/FBMN) (2008) AZWorldAirports.com
 
 

Аэропорты Ботсваны